Ю́рий Семёнов:
 Семёнов, Юрий — ударник рок-группы «Арсенал».
 
 Семёнов, Юрий Кузьмич (1932—2020) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Семёнов, Юрий Николаевич (род. 1938) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Семёнов, Юрий Павлович (род. 1935) — советский и российский конструктор, специалист в области космической техники, академик РАН.
 Семёнов, Юрий Семёнович (более известен под фамилией Семендер; род. 1941) — чувашский поэт, переводчик и редактор, литературовед.